Az 1984-es európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizennyolcadik szezonja.

Versenynaptár

Végeredmény

Részletes statisztika

R20=kiesett, de értékelték NC=kiesett R=kiesett NS, DNS=nem indult NQ, DNQ=nem kvalifikálta magát DNPQ=nem előkvalifikálta magát DIS=kizárva

Formula–2-es szezonok
F